Ко́жанка — посёлок городского типа в Фастовском районе Киевской области Украины.

Географическое положение 
Находится на реке Каменке, в 18 км от города Фастова.

История 
Кожанка основана в XIV веке.

В 1895 году село Кожанка было волостным центром Кожанской волости Васильковского уезда Киевской губернии Российской империи, здесь было 128 дворов и 1101 житель, действовали свеклосахарный завод, одноклассное училище и православная церковь.

В ходе Великой Отечественной войны село было оккупировано немецкими войсками, в дальнейшем восстановлено.

С 10 апреля 1972 года - посёлок городского типа. В 1973 году здесь действовали сахарный комбинат, молокозавод и кирпичный завод.

В 1981 году здесь действовали сахарный комбинат, кирпичный завод, межколхозное предприятие по откорму крупного рогатого скота, две общеобразовательные школы, амбулатория, два Дома культуры, четыре библиотеки и клуб.

В январе 1989 года численность населения составляла .

В мае 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации находившегося здесь сахарного завода. В октябре 1995 года было утверждено решение о приватизации свеклосовхоза.

На 1 января 2013 года численность населения составляла 2113 человек.

Транспорт 
Железнодорожная станция на линии Казатин — Фастов.

Достопримечательности 
В посёлке находится Покровская церковь, возведённая в 1761 году, которая представляет собой интересный памятник деревянной архитектуры Правобережья.

Известные уроженцы 

 Иван Белоконь — советский ботаник.
 Иван Николаенко — Герой СССР, участник ВОВ. Родился, жил, скончался и был похоронен в посёлке.
 Карпенко Николай Прокофьевич 4.07.1921—1999, герой СССР, капитан 1 ранга, ракетчик-участник ВОВ, преподаватель, зав.кафедрой Киевского Высшего Военно-Морского Политического Училища с 1969 по 1985 г., преподаватель, зав. кафедрой ракетных стрельб Тихоокеанского Высшего Военно-Морского Училища им С.О. Макарова с 1947 по 1969 г., родился в Кожанке в семье крестьянина, пошел на ВОВ моряком, воевал в СЕВАСТОПОЛЕ, после войны пошел на преподавательскую работу, жил в Киеве, похоронен на Байковом.

Примечания

Ссылки 
 
 Историческая информация о селе Кожанка

Населённые пункты Фастовского района
Посёлки городского типа Киевской области